Фроловское — деревня в Костровском сельском поселении Истринского района Московской области. Население —  чел. (), зарегистрировано 2 садовых товарищества.

Находится примерно в 12 км на юго-запад от Истры, на правом берегу реки Малой Истры, высота над уровнем моря 177 м.  Ближайшие деревни — в 100 м на восток Александрово, через реку, севернее  — Новодарьино, также недалеко Кострово и Скрябино. В 300 м  Новорижское шоссе.

Население

Примечания

Ссылки 
  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОСТРОВСКОЕ
 Сельское поселение Костровское
 
 Карта Истринского района Московской области

Населённые пункты городского округа Истра